Breitensee heißen folgende geographische Objekte:

 Breitensee (Herbstadt), Ortsteil der Gemeinde Herbstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Breitensee (Gemeinde Gmünd), Katastralgemeinde von Gmünd, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Breitensee (Gemeinde Marchegg), Katastralgemeinde von Marchegg, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Breitensee (Wien), ehemaliger Vorort, heute Teil des 14. Wiener Gemeindebezirks Penzing
Gewässer:
 Breitensee (Mitwitz), See im Lauf der Unteren Föritz am Rand von Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Breitensee (Prichsenstadt), von einem Nebenlauf des Sprißelgrabens durchflossener Waldteich nahe Rüdern, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Breitenseebach
 Breiter See
 Breitsee